Villaluenga del Rosario kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaluenga del Rosario (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Villaluenga del Rosario (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar